Robert Nowak (obecnie: Jerzy Robert Nowak) – polski historyk, publicysta
 Robert Nowak – polski kick-boxer
 Robert Marek Nowak – polski informatyk, dr hab.

Zobacz też 
 Robert Novak – amerykański dziennikarz